Methoni – miejscowość w Grecji
 Methoni – miejscowość w Grecji na Peloponezie
 Methone – diecezja historyczna, a obecnie tytularna stolica biskupia w Kościele rzymskokatolickim.
 Methone – księżyc Saturna